Михаи́л Рома́нов:
 Романов, Михаил Александрович (1878—1918) — Великий князь.
 
 Романов, Михаил Андреевич (1920—2008) — «князь крови императорской»; оспаривалось.
 Романов, Михаил Афанасьевич (1897 — после 1960) — советский военачальник, комбриг.
 Романов, Михаил Борисович (1951—2019) — российский трубач и музыкальный педагог.
 Романов, Михаил Валентинович (род. 1984) — российский государственный деятель, депутат Госдумы РФ VII созыва. 
 
 Романов, Михаил Иванович (1938—2008) — советский и российский шашист, тренер.
 Романов, Михаил Ильич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Романов, Михаил Матвеевич (1886—1938) — советский государственный деятель.
 Романов, Михаил Михайлович (1861—1929) — Великий князь.
 Романов, Михаил Михайлович (1937—2004) — советский деятель спецслужб, заместитель командира ГСН «Альфа» КГБ СССР.
 Романов, Михаил Никитич (ок. 1560—1602) — стольник, окольничий.
 Романов, Михаил Николаевич (1832—1909) — великий князь, генерал-фельдмаршал, председатель Государственного совета.
 Романов, Михаил Тимофеевич (1891—1941) — советский военачальник, генерал-майор, герой обороны Могилёва.